Francesco Bruni peut désigner :
 Francesco Bruni (1315-1385), un homme politique florentin ;
 Francesco Bruni (?-1510), un jurisconsulte à Sienne ;
 Francesco Bruni (1961-), un scénariste et réalisateur italien.